Юзефівська сільська рада — колишня назва окремих колишніх сільських рад Житомирської області Українська РСР.

 Юзефівська сільська рада — назва до 1946 року Йосипівської сільської ради, Баранівський район.
 Юзефівська сільська рада — назва до 1946 року Йосипівської сільської ради, Брусилівський район.
 Юзефівська сільська рада — назва до 1946 року Йосипівської сільської ради, Малинський район.